Па́вел Вита́льевич Кресто́в (род. 18 января 1967 года, пос. Озерпах, Николаевский район, Хабаровский край) — российский учёный-, специалист в области ботанической географии, биоклиматологии, биоразнообразия, лесной экологии, член-корреспондент РАН (2016). Директор Ботанического сада-института ДВО РАН (c 2010), заместитель председателя президиума ДВО РАН (с 2022). Член президиума Русского ботанического общества. Доктор биологических наук.

Биография 

Родился 18 января 1967 года в пос. Озерпах Николаевского района Хабаровского края.

В 1991 году окончил биолого-почвенный факультет Дальневосточного государственного университета.

С 1991 по 2014 годы работал в Биолого-почвенном институте ДВО РАН. Заведовал лабораторией геоботаники.

С 1997 по 1999 годы — стажировки в Университете Британской Колумбии (пост докторский курс), а с 2005 по 2006 годы — в Токийском аграрном университете.

В 2006 году защитил докторскую диссертацию, тема: «Растительный покров и фитогеографические линии северной Пацифики».

С 2010 по настоящее время — директор Ботанического сада-института ДВО РАН.

В 2016 году избран членом-корреспондентом РАН.

Главный редактор научного журнала "Botanica Pacifica", член редколлегий журналов "Растительность России: Общероссийский геоботанический журнал", "Forest Ecosystems".

В 2015—2019 годах был вице-президентом .Является членом президиума Русского ботанического общества, ординарным членом Международной ассоциации экологии (International association for Ecology (INTECOL)), членом Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана и Межведомственной рабочей группы по развитию лесного комплекса Дальнего Востока.

Ведёт преподавательскую деятельность в Дальневосточном федеральном университете.

С 2022 года — заместитель председателя президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Научная деятельность 

Специалист в области геоботаники, ботанической географии, биоклиматологии, биоразнообразия, лесной экологии.

Автор 194 научных работ, в их числе 7 монографий, опубликованных в международных издательствах, 36 статей в журналах, индексируемых в WoS.

Под его руководством защищены 3 кандидатские диссертации.

Примечания

Ссылки 
 .
 
 
 https://indicator.ru/biology/kadrovyi-golod-vykhod-iz-zony-komforta-i-botanicheskie-sady.htm

Выпускники Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного федерального университета
Учёные Дальневосточного отделения РАН